Косой Брод — топоним в России:
 Косой Брод — участок (населённый пункт) в Нижнеудинском районе Иркутской области;
 Косой Брод — село в Полевском городском округе Свердловской области;
 Косой Брод — остановочный пункт Свердловской железной дороги в одноимённом селе.